Đurađ IV Crnojević, né dans la deuxième moitié du  et décédé en 1514, est le dernier souverain médiéval du duché de Zeta issu de la dynastie des Crnojević. Il a régné de 1490 à 1496. Il était le fils aîné et l'héritier d'Ivan Crnojević. Il a fondé l'imprimerie de Cetinje, la première imprimerie serbe, qui a fonctionné de 1493 à 1496. Son départ de Cetinje à l'automne 1496 marque la fin de l'indépendance de Zeta, c'est-à-dire du Monténégro, vis-à-vis de l'Empire ottoman. Après avoir trouvé refuge chez les Vénitiens, il tente de reprendre le pouvoir à Zeta dans les années suivantes, mais sans succès.

Contexte historique 
Après la mort du prince monténégrin Balša III (1421), le prince serbe Stefan Lazarević monte sur le trône de Zeta et la principauté de Zeta passe sous domination serbe pendant près de cent ans. En 1516, prince séculier Durad V. Crnojević démissionne en faveur de l'archevêque Vavil, qui réorganise le Monténégro en un État théocratique sous le règne du prince-évêque (vladyka) de Cetinje.

Biographie 
Đurađ succède fréquemment à son père au pouvoir et les dernières années de la vie d'Ivan constamment. Il a épousé Helena, la fille de Karl Mousaki Topia. On ne sait pas ce qui est arrivé à Jelena après les tremblements de terre tumultueux de Zeta et d'Albanie. On suppose qu'elle n'était plus en vie ou qu'elle a quitté Djurad. Lorsque Đurađ monta sur le trône, Paolo Erizzo, prince de Kotor et prévôt (1489-1491), proposa sa cousine comme épouse, disant qu'il voulait se raccommoder avec Zeta. Đurađ Crnojević épouse Jelisaveta, une fille de la famille noble vénitienne d'Antonio Erizzo, en . Grâce à ce mariage, il s'immisce ensuite dans la politique vénitienne en Méditerranée. Pendant longtemps, les Monténégrins ont été mécontents du mariage de Đurađ avec Jelisaveta. La conséquence de ce mécontentement s'est traduite par l'exagération selon laquelle Elisaveta était la cause de la querelle entre les frères Đurađ, Stefanica et Stanko. Elle a également été blâmée pour la chute de Zeta.

En politique, Đurađ poursuit la lignée de son père, notamment en luttant contre les Turcs. Comme son père, il s'appuie sur la République de Venise, mais doit ensuite accepter la vassalité turque. Il a régné sur le Monténégro de 1490 à 1496. Après s'être retiré de la scène politique lorsque Zeta a été presque entièrement asservi par les Ottomans, il s'est retiré dans son domaine de Budva avec ses proches. L'ouvrage Diarii du roi français Charles VIII de Valois (1470-1498) affirme que, selon l'historien vénitien Marino Sanuda (1466-1536), Đurađ aurait cherché de l'aide par l'intermédiaire de la République de Venise pour combattre les Ottomans et restaurer le trône à Zeta. Il a également demandé l'aide du pape et de la République de Venise alors que lui et sa famille se trouvaient à Venise (1496).

En 1501, il soulève une révolte contre les Ottomans, mais en raison d'un échec, il est contraint de se rendre aux Turcs. On pense qu'il est mort après 1503, probablement en 1514, sur un domaine en Anatolie que lui avait donné le sultan Bajazit II. Lazar Tomanović affirme qu'il a quitté le trône de son père et s'est rendu à Venise, qu'il y a été arrêté et qu'il s'est échappé des cachots vénitiens en fuyant vers la Turquie. Petar I. Petrović Njegoš, dans son Histoire du Monténégro, cite une lettre de Đurađ Crnojević lorsqu'il a quitté Zeta pour se rendre à Venise. Il écrit entre autres : « ...Je laisse ma place au Métropolite Germano et après lui aux futurs métropolitains, jusqu'à ce que Dieu décide pour le peuple serbe d'une autre manière meilleure. »

Importance littéraire 
Malgré la courte durée de son règne et les ressources limitées dont il disposait, Đurađ Crnojević a laissé une marque profonde dans l'histoire de la culture médiévale serbe et monténégrine. En 1493, il a établi la première imprimerie serbe à Cetinje avec une presse à imprimer et des outils provenant de Venise. Avec l'aide de sept ouvriers et du hiéromoine Makarije, qui produisait des lettres et imprimait des livres pour lui (Makarije est décédé à Hilandar en 1528, où il est retourné après avoir imprimé les premiers livres slaves valaques à Trgovište en 1510 et 1512), Đurađ a poursuivi la tradition des soi-disant anciennes compétences de scribe avec de nouveaux moyens techniques. Cinq livres ont été publiés par l'imprimerie de Cetinje : Octoich prvoglasnik (1493-1494), Octoich petoglasnik (1493-1494), Psalter s posledovanije (1495), Trebnik, conservé sous forme de fragments, et les Quatre Évangiles (1495-1496). Avec la chute de Zeta en 1496, l'imprimerie de Zeta a été fermée.

Apparentés

Notes et références

Bibliographie 
 
 
 
 
 

Histoire de la Serbie
Histoire du Monténégro
Décès en 1514